Tuba (von lateinisch , ‚Trompete‘, ‚Röhre‘, Plural: ‚Tuben‘ oder ‚Tubas‘) steht für:

 Tuba, ein zeitgenössisches Musikinstrument
 Römische Tuba, eine antike römische Trompete
 Tuba (Wolke), trichterförmige Sonderform einer Cumulonimbus- oder Cumuluswolke
 Rezitationston, ein Strukturton innerhalb der Kirchentonarten
 Tuba, lat.-anat. Kurzbezeichnung für Eileiter ()

Tuba ist geografischer Name:
 Tuba (Benguet), eine Stadtgemeinde in der philippinischen Provinz Benguet
 Tuba (Fluss), einen Nebenfluss des Jenissei in der russischen Region Krasnojarsk
 Tuba-Tiefseeberg im Pazifik

Tuba steht für folgende Völker und Sprachen:
 Tubalaren, eine Ethnie in der südrussischen Republik Altai
 Ligbi (Volk), ein westafrikanisches Volk in Ghana und der Elfenbeinküste
 Ligbi (Sprache), die Sprache des Ligbi-Volkes

Tuba steht im Übrigen für:
 Tuba (Getränk), ein Palmwein auf den Philippinen 
 Tuba (Baum), der Welten- oder Paradiesbaum in der islamischen Mythologie
 Tuba (Vorname), ein türkischer und persischer weiblicher Vorname arabischer Herkunft (abgeleitet vom mythischen Baum)
 Tuba.pl, Name mehrerer Internetportale der polnischen Mediengruppe Agora S.A. sowie Plattform für die Internetpräsenzen und Streamingdienste mehrerer deren Medien

Die Abkürzung TUBA steht für:
 TUBA (Protokoll) (Akronym von „“), ein veralteter Protokollvorschlag gegen Adressknappheit im Internet
 TUBA, Akronym von Technische Universität Bergakademie Freiberg

Siehe auch:
 Toba